Straumnes kan syfta på följande platser:

Island 

 Blakknes, udde, Västfjordarna,

Storbritannien 

 Stromness (ort i Storbritannien), Skottland, Orkneyöarna, 

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar